Autowäsche steht für:
 Autowäsche per Handwäsche
 Autowäsche in der Waschanlage